Алекса́ндр Зо́тов:
 Зотов, Александр Владимирович (род. 1990) — российский футболист.
 Зотов, Александр Дмитриевич (1863—1933) — русский доктор медицины, педиатр.
 Зотов, Александр Иванович (род. 1941) — советский, российский дипломат.
 Зотов, Александр Семёнович (1897—1959) — советский генерал-майор.
 Зотов, Александр Сергеевич (род. 1975) — украинский футболист.